Okruží může být:

v anatomii
 Okruží ( mesenterium), tělesný orgán v dutině břišní
 Okruží (anatomie), výrazný kruhový útvar na povrchu těla organismu (kolem oka, krku atd.), vzniklý odlišným zabarvením nebo délkou srsti, peří, šupin atd.

v architektuře
 Okruží (studna), nadzemní část pláště studny

v módě
 Okruží, hustě nařasený límec, součást slavnostního oděvu

jiné
 Okruží, objímka kruhového tvaru